Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1954/55 war die achte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in drei Gruppen gegliedert. Marathon Remscheid wurde Niederrhein-Meister 1955 und stieg in die 2. Liga West auf. Sterkrade 06/07 vertrat den Niederrhein bei der anschließenden deutschen Amateurmeisterschaft. Insgesamt stiegen fünf Vereine aus den drei Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1954/55 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1954
Fußballsaison 1954/55